Batatas & Poemas é uma rede de fast food brasileira, com sede em Florianópolis, Santa Catarina. 

É uma rede de lanchonetes temáticas em que Poemas podem ser enviados para que sejam impressos no papel das bandejas em que os pratos são servidos.

Cardápio 

O destaque do cardápio da lanchonete é para os pratos cujo recheio possua estrogonofe e creme quatro queijos. Também são servidos pão de batata, refeição combinada, pizza e sobremesas.

História 
A empresa foi fundada no ano de 1987. 

No ano de 1995 foi concluído o projeto de franquia, em que foram aplicados R$ 300 mil na construção de um centro de 600 m2, onde passaria a ser feita a estocagem, pasteurização, processamento ou congelamento dos produtos, para posterior e distribuição aos pontos-de-vendas.

Em 2004 já era apontada entre as maiores redes de franquia do Brasil.

Ver também
 Fast-food no Brasil

Ligações externas
Página oficial

Cadeias de fast-food do Brasil
Empresas de Florianópolis
Fundações em Santa Catarina em 1987